Сергей Тимонин:
 Тимонин, Сергей Александрович (род. 1965) — советский и казахстанский футболист.
 Тимонин, Сергей Андреевич (род. 1987) — российский учёный, демограф. Примечания